Юрий Сучков:
 Сучков, Юрий Григорьевич (род. 1928) — советский и российский врач, доктор наук, профессор.
 Сучков, Юрий Станиславович (род. 1954) — советский и российский артист цирка, клоун; актёр.